Trautmannsdorf ist der Name folgender Orte:

 Trautmannsdorf an der Leitha, Gemeinde in Niederösterreich
 ein Weiler in der Gemeinde Saldenburg in Niederbayern
 Trautmannsdorf (Gemeinde Geras), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Trautmannsdorf in Oststeiermark, Katastralgemeinde von Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Baulichkeiten:
 Schloss Batthyány (Trautmannsdorf), in Trautmannsdorf an der Leitha, Niederösterreich

Trautmannsdorf ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Trauttmansdorff
 Palais Trauttmansdorff
 Schloss Trauttmansdorff bei Meran